Sárkány-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Sárkány-barlang, isztiméri barlang.
 Sárkány-barlang, krakkói barlang.
 Sárkány-barlang, a Sárkány-lik másik neve.
 Sárkány-barlang, a Szentgyörgy-hegyi Sárkány-barlang másik neve.